Шти:
 Шти — название щей, мясных или постных, из рубленой и квашеной капусты (иногда капусту заменял щавель, свекольник), в некоторых странах, краях России.
 Шти — название пикардского языка (романский ойльский язык, ныне тесно связанный с французским) в северных департаментах О-де-Франс.